Andrzej Rybarczyk (ur. 1947) – polski inżynier elektrotechnik
 Lechosław Rybarczyk (ur. 1943) – polski motorowodniak
 Maria Rybarczyk (ur. 1955) – polska aktorka
 Natalia Rybarczyk (ur. 1987) – polska taekwondzistka
 Tomasz Rybarczyk (ur. 1974) – polski piłkarz 
 Witold Rybarczyk (1946–2007) – profesor, specjalista od ergonomii